A Republikanska futbołna grupa (1984/1985) była 61. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytułu pierwotnie nie obroniła drużyna Lewski-Spartak Sofia. Nowym mistrzem Bułgarii ogłoszono zespół Trakia Płowdiw, który skończył mistrzostwa na 3. miejscu. Stało się to możliwe z powodu sankcji karnych dla dwóch najlepszych klubów. Tytuł Lewskiemu-Spartakowi Sofia przywrócono dopiero w 1990 roku. Tytuł króla strzelców zdobył Płamen Getow, który w barwach klubu Spartak Plewen strzelił 26 bramek.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 2 punkty
 Remis: 1 punkt (z zastrzeżeniem, że jeśli mecz zakończył się remisem 0:0 to obie drużyny nie otrzymywały żadnego punktu)
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa 

Dwa ostatnie zespoły spadły do II ligi, z której awansowały: Łokomotiw Płowdiw i Akademik Swisztow.

Zobacz też 
 Pyrwa profesionałna futbołna liga

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
1984 w piłce nożnej
1985 w piłce nożnej
1984 w Bułgarii
1985 w Bułgarii